Hostischau bezeichnet

die Gemeinde Hostišová, Tschechien
den Ortsteil Hostišov der Stadt Votice, Tschechien